European Football League (EFL) je europsko klupsko natjecanje u američkom nogometu kojeg organizira Europska federacija američkog nogometa (EFAF).  
Natjecanja je počelo 1986., a u njemu sudjeluju prvaci i majbolje momčadi najjačih europskih liga u američkom nogometu - člabica EFAF-a. Broj klubova je tokom sezona varirao, a u sezoni 2014. se natječe šest klubova. 
Završna utakmica koja je određivala pobjednika EFL-a je do 2013. godine bila Eurobowl, a od 2014. EFL Bowl, s obzirom na to da je od 2014. godine uvedena BIG6 European Football League kao najjače europsko natjecanje, a European Football League je postalo natjecanje drugog ranga.

Sudionici 2018. 
  Thonon Black Panthers - Thonon-les-Bains
  Brussels Tigers - Bruxelles
  Potsdam Royals - Potsdam
  Calanda Broncos (Landquart) - Chur
  Milano Seamen - Milano
  Badalona Dracs'' - Badalona

Dosadašnji pobjednici i finalisti

Eurobowl

EFL Bowl

Poveznice 

 Eurobowl - službene stranice
 Eurobowl
 BIG6 European Football League
 IFAF Liga prvaka
 NFL Europa
 Football League of Europe
 Kup EFAF
 CEFL
 AAFL
 German Football League

Natjecanja u američkom nogometu